Маржансі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 17 км на північ від Парижа, 17 км на схід від Сержі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1138 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2869,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки

Посилання 
 Сайт агломераційного об’єднання 
 [ Розташування муніципалітету Маржансі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз